Апертура 2018 () — 118-й по счёту чемпионат Парагвая по футболу, прошедший в первой половине 2018 года. Чемпионом в 41-й раз в истории стала асунсьонская «Олимпия».

Участники 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на ESPN
 Апертура 2018 на rsssf.com
 Апертура 2018 на soccerway.com

2018
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2018 году